Теодор Хойс (также Хейс, ; 31 января 1884, Бракенхайм, Германская империя — 12 декабря 1963, Штутгарт, ФРГ) — немецкий политик-либерал, журналист и политолог, западногерманский государственный деятель. Первый федеральный президент ФРГ (1949—1959).

Биография

Становление личности и мировоззрения 

Родился в евангелической семье строителя и архитектора Людвига Хойсса. Посещал гимназию в Хайльбронне, впоследствии переименованную в его честь.
Из-за возникшей хронической травмы плеча не проходил военную службу.

Изучал политическую экономию, литературу, историю, философию, историю искусств и политологию в Мюнхенском и Берлинском университетах. Постепенно сконцентрировал свои исследования на экономике. Уже после второго семестра он предложил своему докторанту, мюнхенскому экономисту Луйо Брентано тему для диссертации. После изучения источников и всего лишь трех недель работы с документами он подготовил работу под названием «Виноградарство и виноделие в Хайльбронне-на-Неккаре» и был удостоен докторской степени с отличием (1905).

Уже студентом увлекся политическим учением протестантского пастора Фридриха Наумана. Сразу после выпуска он принял участие в конгрессе Национал-социальной ассоциации, которую Науманн основал в 1896 г. Науман и Хойс, в частности, выступали за союз с ориентированными на реформы социал-демократами и призывали к демократическим реформам, таким как всеобщее избирательное право. Только так можно реализовать либеральный идеал самоопределенной личности в индустриальном массовом обществе. Они считали империю и демократию совместимыми, чтобы объединить различные интересы в символическое государство. В эпоху империализма Науман проводил кампанию за сильное национальное государство и экспансионистскую колониальную политику. Эта смесь социальных и демократических, национальных и империалистических идей была очень привлекательна для Хойса, поскольку она обеспечивала выход из кризиса либерализма.

В 1903 г. принял участие в качестве делегата на последнем съезде Национал-социальной ассоциации. После ее роспуска он присоединился к подавляющему большинству ее бывших членов, которые в 1910 г. объединилась с другими леволиберальными партиями в Прогрессивную народную партию. Несмотря на то, что он успешно возглавлял избирательный штаб Наумана на выборах в вюртембергский ландтаг и имперский рейхстаг, его собственная попытка избраться в земельный парламент в 1912 г. потерпела неудачу во втором туре голосования.

Начал свою карьеру как политический редактор. С 1905 по 1912 г. редактировал журнал «Помощь», основной печатный орган Национал-социальной ассоциации. В 1912 г. по просьбе Наумана стал главным редактором газеты Heilbronn Neckar, которая была близка к национал-социалистам и имела сверхрегиональное значение. Вскоре после переезда в Хейльбронн в 1913 г. он также возглавил редакционную коллегию политико-литературного еженедельника «Марш». Однако вследствие малочисленности подписчиков и сложных социально-экономических условиях Первой мировой войны в конце марта 1917 г. выпуск издания был остановлен и он стал автором других мюнхенских СМИ. 

В начале 1918 г. с семьёй переехал в Берлин, где до 1921 г. работал штатным управляющим, а с 1924 по 1933 г. - членом правления Немецкого Веркбунда. Выступил автором введения к документации архитектурного конкурса «Дома немецко-турецкой дружбы» в Константинополе, который так и не был построен из-за распада Германской и Османской империй.

Веймарская Республика 

Скептически относился к Ноябрьской революции, считал, что буржуазный порядок находится под угрозой. Однако в конце 1918 г. поддержал Совет народных уполномоченных как якорь стабильности в революционной суматохе. По этой причине он также боролся с «Легендой об ударе ножом в спину» противников Республики. Выступал за парламентскую, основанную на конкуренции партий демократию, которая представляет собой избранное правительство с обширными полномочиями. При этом демократия как образ жизни основывалась на культуре справедливости и терпимости в политическом взаимодействии, а Веймарской республике не хватало такого отношения к своим гражданам.

В профессиональной деятельности в этот период сменил четыре профессии. Сначала он был журналистом, до 1925 г. возглавлял журнал «Германская нация». Кроме того, за этот период в разных изданиях он опубликовал около 900 статей. Затем он был профсоюзным чиновником: с 1920 г. был заместителем, с 1925 г. — председателем Ассоциации немецких писателей. Также входил в состав Рейхсбаннера, с 1926 г. был заместителем председателя Союза немецких переселенцев. Одновременно он активно занимался политическим образованием. С 1920 по 1925 г. работал директором по исследованиям, а затем до 1933 г. в совете директоров Немецкого политического университета и регулярно проводил там лекции и семинары по конституционной и партийной истории Германии и по политическим вопросам.

Наконец он заявил о себе как политик-демократ. В конце 1918 года он становится одним из основателей Немецкой демократической партии (НДП). В 1919 г. становится городским советником (с 1920 г. — окружным советником) в Берлине-Шёнеберге. С 1924 по 1928 гг. и с 1930 по 1933 гг. являлся депутатом немецкого рейхстага. В этот период он провел в качестве политика до 1933 г. почти 1000 лекций по всей стране. В 1930 г. НДП объединилась с рядом движений антисемитского и авторитарного характера в Немецкую государственную партию. Тем не менее, на сентябрьских выборах 1930 г. партия получила только 3,7% и потеряла почти всех своих сторонников. Будучи членом рейхстага, Хойс не мог остановить падение своей партии в условиях окончательного кризиса Веймарской республики.

В 1931 г. он отправился на конференцию либеральных партий, которая проходила в Афинах. После этого он совершил путешествие по Греции, о котором опубликовал серию статей, в том числе о модернизации и индустриализации страны. Позднее эта поездка сыграла свою роль, когда на посту федерального президента в 1956 г. он приехал в эту страну, что помогло мог сломать дипломатическую изоляцию Федеративной Республики.

С начала 1930-х гг. активно изучал идеологию и практику национал-социализма. В начале 1932 г. он опубликовал историко-политическое исследование «Путь Гитлера», которое впоследствии восемь раз переиздавалось и было переведено на три европейских языка. Выступал с критикой Адольфа Гитлера и НСДАП.

Нацистская Германия 

23 марта 1933 г. вместе с четырьмя другими членами своей партии — Германом Дитрихом, Генрихом Ландалем, Эрнстом Леммером и Рейнхольдом Майером проголосовал за принятие «Закона о чрезвычайных полномочиях», хотя ранее выступал против. Впоследствии он утверждал, что проголосовал с большинством фракции, поскольку до этого было принято решение голосовать так, как решит большинство.

В отношении начавшихся гонений на евреев он занимал уклончивую позицию, говоря, с одной стороны, что «некоторые из людей в списке не являются плохими соседями» и в то же время выступал за правомерность борьбы с еврейской литературой, с которой и сам боролся все эти годы. В июле 1933 г. в рамках Указа «Об обеспечении государственного управления» был аннулирован его депутатский мандат, полномочий были лишены также все его однопартийцы.

В 1936 г. ему было запрещено публиковаться и он потерял свой преподавательский пост. С 1936 г. благодаря приглашению директора, Карла Кристиана фон Лёша, ему удалось устроиться на работу в Институт пограничных и иностранных исследований. Позже его фактически содержала жена, добившаяся успеха как создатель рекламы.

В 1941 г. он стал постоянным сотрудником либеральной Frankfurter Zeitung, в которой он публиковал в основном исторические и культурно-политические очерки. В 1942 г. по приказу Гитлера немецким газетам было запрещено печатать его тексты. Он продолжал писать под псевдонимом Томас Бракхайм, опубликовав несколько биографий известных немецких ученых. Из-за несанкционированного опубликования этих работ в 1941 г. на него был наложен штраф в размере 50 рейхсмарок, от которого он смог защититься.

Он также опубликовал биографические статьи в других ежедневных газетах, таких как «Потсдамская газета». До 1941 года писал для нацистского еженедельника «Империя».

В 1943 г. переехал с семьёй в Гейдельберг, где в основном работал над биографией Роберта Боша и жил там до 1945 г.

Послевоенное время 

В 1945 г. вместе с Рудольфом Агриколой и Германом Кнорром от оккупационных властей США получил одну из первых лицензий на издание газет — все еще существующую «Рейн-Неккар-Цайтунг». В сентябре 1945 г. американская военная администрация назначила его первым министром культуры земли Баден-Вюртемберг. С 1946 по 1949 г. был членом ландтага, сначала от Народно-демократической партии, а затем — от Свободной демократической партии (СвДП), возникшей в 1948 г. в результате слияния национальных либеральных и леволиберальных групп. При этом он сложил полномочия министра культуры.

В 1946 и 1947 гг. преподавал историю в качестве профессора в Технического университета Штутгарта, в 1948 г. становится почетным профессором этого высшего учебного заведения.

В марте 1947 г. вместе с Вильгельмом Кюлзом был избран председателем Демократической партии Германии, но этот общегерманский либеральный союз всего за один год показал свою нежизнеспособность. В декабре 1948 г. на учредительном съезде СвДП, целью которой было объединить либеральные политические течения и партийные объединения по крайней мере в западных зонах оккупации, он был избран председателем партии. В 1948 г. входил в состав Парламентского совета, который разработал и принял Основной закон ФРГ.

С 1949 по 1959 гг. занимал пост президента ФРГ. Как представитель демократически-либеральных и культурных традиций Германии он смог завоевать доверие послевоенной республики в стране и за рубежом. В 1958 г. нанес официальные визиты в США, Канаду и Великобританию.

Был известен тем, что сам себе писал речи. В знак признания получил в народе прозвище «Папа Хойсс».

Взгляды и общественная деятельность 

На посту главы государства возглавлял «Общество защиты немецкого леса». В 1953 г. основал немецкий «Фонд помощи деятелям искусств» (Deutsche Künstlerhilfe).

С начала 1950-х гг. он также занимался темой промышленного дизайна и защищал концепцию "немецкого качества". Он одним из первых признал важность дизайна и промышленного дизайна для экономики Германии, ориентированной на экспорт, и инициировал государственное финансирование таких проектов.

Также проводил кампанию за продвижение политического образования, поддержал создание и активно поддерживал создания Фонда Фридриха Науманна. 

Выступал против сохранении прежней мелодии гимна ФРГ. По его словам, в результате нацистского надругательства она больше не приемлема для новой демократии. 

В понимании политика 8 мая 1945 г. было «одним из самых страшных дней немецкой истории». Он отверг «коллективную вину» как «простое упрощение», но признался в «коллективном позоре» из-за Холокоста.

Семья 

Был женат на Элли Хойс-Кнапп.

Награды и звания 
Награды Германии

Награды иностранных государств

Являлся почетным гражданином городов Берлин, Бонн (1954), Бракенхайм, Дармштадт, Дюссельдорф (1960), Франкфурт-на-Майне (1959), Хайльбронн, Киль, Кёльн, Реклингхаузен, Зоест, Штутгарт (1954) и Трир. Почетный гражданин города Олимпии в Греции (1956).

 Почетный доктор Свободного университета Берлина (1949)
 Почетный доктор протестантского богословского факультета Тюбингенского университета (1951)
 Почетный доктор Университета Лаваля (1958)
 Почетный доктор Дартмутского колледжа (1958)
 Премия мира немецких книготорговцев (1959)
 Почетный сенатор Боннского университета (1959)
 Почетный академик Гейдельбергской академии наук (1959)
 Медаль Гарнака Общества Макса Планка (1959)
 Медаль Людвига Сиверса (1962)
 Медаль Вольфганга Дёринга (1963)

Сочинения 
 «Создаваемое и создатели: биографические зарисовки», под редакцией Теодора Хойса [автор: Фридрих Науманн]. Вальтер де Грюйтер, Берлин / Лейпциг, 1919
 «Создаваемое немцами», Гольдманн, Мюнхен, 1975, ISBN 3-442-11130-7 [другие выпуски 1947 года]
 «Юстус фон Либих: о гении исследований», Гофман и Кампе, Гамбург, 1942
 «Фридрих Науманн: человек, работа, время», Зибенштерн-Ташенбух-Верлаг, Мюнхен/Гамбург, 1968
 «Роберт Бош: жизнь и достижения», Расширенное дополненное издание, Институт немецкого издательства, Штутгарт 2002, ISBN 3-421-05630-7
 «Ганс Ползиг: конструкции и проекты», Deutsche Verlags-Anstalt, Штутгарт 1985, ISBN 3-421-02835-4
 «Об искусстве настоящего: 3 эссе», Вундерлих, Тюбинген, 1956
 «Заклинание теней: второстепенные фигуры истории», Klöpfer und Meyer, Tübingen 1999, ISBN 3-931402-52-5
 «Путешествие по немецкой судьбе», Бертельсманн, Гютерсло, 1961
 «Путь Гитлера: историко-политическое исследование национал-социализма», Союз, Штутгарт, 1932 (при своей жизни Хойсс не допустил переиздания),
 «Путь Гитлера: гарнитура 1932 года», Вундерлих, Тюбинген, 1968
 «Пролог и действующие лица», Гиперион-Верлаг, Фрайбург, 1959
 «Перед книжным стеллажом: зарисовки о поэтах и поэзии», Вундерлих, Тюбинген, 1961
 «Воспоминания 1905—1933 гг.», Библиотека Фишера, Франкфурт-на-Майне/Гамбург, 1965
 «Пролог жизни: ранние воспоминания», Бюхергильде Гутенберг, Франкфурт-на-Майне, 1966
 «Швабия: краски для портрета», Вундерлих, Тюбинген, 1967
 «Берлин и его музеи», Кнорр и Хирт, Мюнхен/Арбек/Ганновер, 1966
 «Главные выступления», Deutscher Taschenbuch Verlag, Мюнхен, 1967
 «Дневники 1955/1963», Wunderlich, Tübingen/Stuttgart, 1978

Примечания

Ссылки 
 
 stiftung-heuss-haus.de — Мемориальный дом им. Теодора Хойса (в его бывшем доме в Штутгарте)
 Страница о Т. Хойсе в должности президента
 Музей Теодора Хойса в Бракенхайме
 Инаугурационная речь Т. Хойса 20 сентября 1949 (PDF)
 Академия Теодора Хойса
 Фонд Теодора Хойса

Правители XX века
Политики XX века
Правители Европы XX века
Президенты Германии
Почётные граждане Берлина
Почётные граждане Бонна
Почётные граждане Дармштадта
Почётные граждане Кёльна
Почётные граждане Киля
Почётные граждане Трира
Почётные граждане Франкфурта-на-Майне
Почётные граждане Хайльбронна
Почётные граждане Штутгарта
Члены Прогрессивной народной партии
Члены Немецкой демократической партии
Председатели Свободной демократической партии Германии
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Члены бундестага Германии от Баден-Вюртемберга
Похороненные в Штутгарте
Преподаватели Штутгартского университета
Деятели либерализма
Почётные доктора Университета Лаваля
Члены Баварской академии изящных искусств